Municipio de Newton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Newton (condado de Catawba, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Catawba.
 Municipio de Newton (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Newton (condado de Jasper, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Newton (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Newton (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Newton (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Newton (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Newton (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Newton (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Newton (condado de Mackinac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mackinac.
 Municipio de Newton (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Newton (condado de Shannon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shannon.
 Municipio de Newton (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Newton (condado de Miami, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Newton (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Newton (condado de Pike, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Newton (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Newton (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.